Rhain Dremrudd, Welsh koning uit het eind van de 5e eeuw
 Rhain ap Cadwgan, koning van Dyfed (ca. 735)
 Rhain ap Maredudd, koning van Dyfed (ca. 800)
 Rhain Yscot, (mogelijk Ierse) koning van Deheubarth (ca. 1020)